Vik může označovat:

příjmení
 Bjarte Engen Vik (* 1971) – norský lyžař, závodník v severské kombinaci
 Božena Viková-Kunětická (1862–1934) – česká nacionalistická politička, spisovatelka
 Jan Vik (* 1969) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ
 Jan Vik – pseudonym, se kterým publikoval za 2. světové války spisovatel Josef Menzel
 Jindra Viková (* 1946) – česká sochařka, malířka a pedagožka
 Karel Vik (1883–1964) – český grafik, ilustrátor a malíř
 Ladislav Vik (1923–2001) – český katolický kněz, salesián
 Robin Vik (* 1980) – český tenista

jiný význam
 Vik (obec) – název více obcí v Norsku, Švédsku, Finsku
 Vik (zámek) – zámek ve Švédsku